est un genre éteint et fossile de reptiles archosauromorphes. Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre a quatre espèces fossiles référencées et l'espèce type est Macrocnemus bassanii. L'espèce Macrocnemus canenis (Renesto & Binelli, 2006) n'est pas connue de Paleobiology Database.

Présentation 
Le genre Macrocnemus est décrit par F. Nopcsa en 1930.

Macrocnemus est un genre du Trias moyen d'Europe et de Chine.

Espèces 
Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre a quatre espèces fossiles référencées
 :
Macrocnemus anatinus Huene 1944 
Macrocnemus bassanii Nopcsa 1930 avec un synonyme Macrochemus bassanii
Macrocnemus fuyuanensis Li et al. 2007 
Macrocnemus obristi Fraser and Furrer 2013

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Prolacertiformes
Genre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Tétrapode du Trias
Vertébré du Trias moyen
Taxon fossile décrit en 1975
Taxon fossile décrit en 2006